Manfred Wolf peut désigner :
 Manfred Wolf (né en 1957), joueur de hockey sur glace germano-canadien ;
 Manfred Wolf (né en 1948), sauteur à ski est-allemand.